Лисица — фамилия.
 Лисица, Андрей Валерьевич (род. 1976) — российский биоинформатик, член-корреспондент РАМН (2011), академик РАН (2016).
 Лисица, Валентина Евгеньевна (род. 1973) — американская пианистка украинского происхождения.
 Лисица, Елисей Григорьевич — российский государственный деятель, посадский.
 Лисица, Иван Павлович — государственный, военный и дипломатический деятель Войска Запорожского конца XVII века, брацлавский полковник.
 Лисица, Игорь Анатольевич (род. 1988) — белорусский футболист.
 Лисица, Михаил Павлович (1921—2012) — советский и украинский физик. Лисица, Наталья (1961—?) — советская саночница.
 Примечания